City Girls — американский женский хип-хоп-дуэт из Майами, штат Флорида. Образован в 2017 году в составе Янг Майами () (наст. имя Caresha Romeka Brownlee, род. 11 февраля 1994) и Джей Ти () (наст. имя Jatavia Shakara Johnson, род. 3 декабря 1992).

История 
Янг Майами и Джей Ти знакомы и дружат с детства. В августе 2017 года они записали свой первый студийный трек под названием «Fuck Dat Nigga». В песне был использован сэмпл из вульгарного хита Кайи «My Neck, My Back (Lick It)» 2002 года. Девушки продвигали свой трек через социальные сети и платили диджеям, чтобы те ставили его в клубах. На City Girls обратили внимание на лейбле Quality Control, который подписал с ними контракт и выпустил их трек на своём сборнике Control the Streets, Volume 1 (2017). Этот сборник хорошо продавался. Он занял пятое место в альбомном чарте Billboard 200 и возглавил чарт Top R&B/Hip-Hop Albums. В январе 2018 года на «Fuck Dat Nigga» был выпущен видеоклип. В видео можно увидеть рэпершу , которая является другом семьи Янг Майами.

В мае 2018 года City Girls выпустили свой дебютный микстейп , который в том же месяце достиг 16 места в чарте для новых исполнителей Top Heatseekers. Журнал Rolling Stone поставил альбом на 26-е место в своём рейтинге лучших хип-хоп-альбомов 2018 года.

Широкую же известность дуэт приобрёл летом 2018 года, после выхода альбома канадского певца Дрейка Scorpion. City Girls принимали участие в записи трека «In My Feelings». Эта песня возглавила чарт Billboard Hot 100 и держалась на первом месте в течение десяти недель, поставив несколько рекордов. В июле Джей Ти попала в тюрьму по обвинению в мошенничестве с кредитными картами. В клипе на «In My Feelings» её уже нет, а Юнг Майами танцует в майке с надписью «Свободу Джей Ти». Джей Ти была осуждена на два года.

В конце августа 2018 года о City Girls вышел небольшой документальный фильм «Point Blank Period», а в ноябре вышел дебютный альбом под названием . Альбом достиг 55 места в альбомном чарте Billboard 200. Два сингла с альбома попали в чарт Billboard Hot 100. «Twerk», который был записан при участии Карди Би, занял 29-е место, а «Act Up» — 26-е. Помимо Карди Би гостями альбома стали Lil Baby и . Джей Ти же провела в тюрьме 15 месяцев, когда в октябре 2019 года её режим был смягчён и она была переведена в «» (). Это учреждение с нестрогим режимом, где заключённые проходят реабилитацию. Окончательно девушка была освобождена в марте 2020 года.

В различных интервью Янг Майами, говоря о втором альбоме дуэта, рассказывала, что будет ждать выхода из тюрьмы своей подруги, прежде чем начать его запись. Выход нового альбома планировался на весну 2020 года, но по неизвестным причинам релиз в это время не состоялся. Многие музыканты в этот период откладывали свои релизы из-за начавшейся пандемии коронавируса. 19 июня 2020 года второй студийный альбом City Girls под названием  утёк в интернет. Через несколько часов после этого инцидента Джей Ти сообщила, что расстроена этой ситуацией и объявила, что сегодня же в полночь альбом выйдет официально. Гостями на новом альбоме стали , Doja Cat, Lil Durk и Lil Baby. В альбомном чарте альбом добрался до 29 места. На треки «Jobs», «Pussy Talk» с Doja Cat и «Flewed Out» с Lil Baby были сняты видеоклипы.

Официально не издававшаяся, но утёкшая в интернет ещё в 2020 году песня «Twerkulator», неожиданно, в марте 2021 года, стала вирусной в TikTok. В таком виде песня не могла быть издана, поскольку содержала неочищенный сэмпл композиции «» диджея Afrika Bambaataa. Песня была доделана и выпущена 21 мая, а вначале июля вышло видео на неё.

1 июля 2022 года вышла совместная песня City Girls и Ашера «Good Love». 21 июля на HBO Max вышел сериал «Настоящий рэп», вдохновлённый историей City Girls.

Личная жизнь 
Янг Майами — мать двоих детей. В июне 2020 года она сообщила через социальные сети, что был застрелен Джей Уиггинс, её бывший парень и отец её 6-летнего сына. В 2019 году Янг Майами родила дочь от продюсера .

Дискография 
Студийные альбомы:
 Girl Code (2018)
 City on Lock (2020)

Микстейпы:
 Period (2018)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Гёрл-группы США
Хип-хоп-группы США
Хип-хоп-дуэты
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2017 году
Исполнители Capitol Records
Исполнители южного хип-хопа
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Группы с женским вокалом
Музыкальные коллективы из Майами
Рэперы США